Безіме́нна — річка в Україні у Білозерському районі Херсонської області.

Опис 
Довжина річки приблизно 5,09 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,80 км, коефіцієнт звивистості річки  — 1,06. Формується декількома безіменними балками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Олександрівки. Тече переважно на південний захід і у селі Широка Балка впадає у Дніпровський лиман (північна частина Чорного моря).

Цікаві факти 
 У селі Широка Балка річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення в Білозерському районі Херсонської області та Жовтневому районі Миколаївської області. Загальна довжина — 62,5 км.).

 У XIX столітті у селі Широка Балка існувало багато водяних та вітряних млинів.

Примітки 

Малі річки України
Річки Херсонської області
Річки Херсонського району
Статті про річки Херсонської області без зображення в картці